Cameron megye (Louisiana) 
Cameron megye (Pennsylvania)
Cameron megye (Texas)